Изида Зиновьевна Новосельцева (8 апреля 1922, Харьков — 25 января 2000, Москва) — советская  украинской литературы. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Окончила Харьковский университет (1945) и МГУ им. М.В. Ломоносова (1949).

Перевела романы Юрия Мушкетика «Гайдамаки» (1960), «Последний остров» (1972), «Жестокое милосердие» (1977), «Белая тень» (1977), романы Павло Загребельного «Зной» (1965), «Шёпот» (1969), «С точки зрения вечности» (1972), «Роксолана» (книга вторая, 1982), роман Владимира Бабляка «Вишнёвый сад» (1962), произведения Ярослава Галана (для «Избранного» 1958 г.), Я. Баша, А. Авраменко и др.

С 1980-х годов с мужем, критиком Козловым Иваном Тимофеевичем (1922—2000), жила в ЖСК «Советский писатель» (д. № 25 по Красноармейской улице).

Примечания

Литература 
 
 

Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Выпускники Харьковского университета
Выпускники филологического факультета МГУ
Переводчики СССР
Члены Союза писателей СССР
Переводчики с украинского языка